

Denkmalliste Bremen-Mitte 

Anzahl der Objekte in Mitte (Bremen): 625, davon mit Bild: 542 (87 %).

Weblinks 

 Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen hält Informationen zu den denkmalgeschützten Bauwerken in Bremen und Bremerhaven bereit:
 Landesdenkmalliste unter Denkmal digital abrufbar.
 Denkmaldatenbank (direkt zur Suchseite).

Mitte
!